van Ostaijen bedeutet:
 Paul van Ostaijen (1896–1928), belgischer Dichter und Groteskenschreiber 
 (9748) van Ostaijen, Asteroid des Hauptgürtels